Herpetopoma alacerrima är en snäckart som beskrevs av Dell 1956. Herpetopoma alacerrima ingår i släktet Herpetopoma och familjen pärlemorsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pärlemorsnäckor
alacerrima